Футболната асоциация в Англия  провежда за трети път своят турнир през сезон 1873/74. Двадесет и осем отбора се включват в надпреварата, като интересното е, че шест тима въобще не изиграват нито един мач, поради отказване.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

1/2 Финал

Финал 

Финалът за купата на Турнира на Футболната асоциация в Англия се играе на стадион Кънингтън Овал в Лондон. На двубоя присъстват около 2000 души. През този период в Англия доминиращ е тимът на Роял Енджиниърс, но в този двубой Оксфорд успява да се пребори и печели с 2:0. По непотвърдена информация двата гола падат през второто полувреме.

Източници 

ФА Къп
Турнири по футбол в Англия